«Детвора» (, ) — детский аргентинский телесериал. Выходил с 1995 до 2001 на телеканале Telefé. С 3 апреля 2003 года стартовал новый сезон. В сериале всего 1216 серий.

Актёры 
 Факундо Арана (Alejo and Manuel Méndez Ayala, 1997—1998)
 Камила Бордонаба (Camilla Bustillo 1996—2001)
 Луисана Лопилато (Luisana Maza, 1999—2001)

Музыкальное решение 
Для сериала были создано шесть музыкальных тем-аллюзий (саунд-трэков), на каждый год, в период между 1996 и 2001 г. (Gran Rex). В течение этих шести лет  их прослушал один миллион зрителей.

Интернет-маркетинг 
Выпускались кассеты, диски и прочие эксклюзивные товары, предназначенные для детей. Наклейки, косметика, альбомы, фигурки, школьные принадлежности, — вплоть до ковров и велосипедов. Кроме того, мыльной опере был посвящён ежемесячный журнал, издаваемый с 1996 года до 2006-го.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 

Телесериалы Аргентины 1995 года
Драматические телесериалы Аргентины
Комедийные телесериалы Аргентины
Телесериалы на испанском языке
Теленовеллы Аргентины
Теленовеллы Telefe
Музыкальные телесериалы